Богдан Слива (; 4 февраля 1922, Краков — 16 мая 2003, там же) — польский шахматист; почётный гроссмейстер (1987). 6-кратный чемпион Польши (1946, 1951—1954, 1960); в чемпионатах страны 1957, 1961 и 1967 — 2-е места. 

В составе команды Польши участник 7 олимпиад (1952, 1956—1966), в том числе на 16-й (1964) — 9 очков из 14 (3-я доска). 

Участник зональных турниров ФИДЕ (1954—1961), в том числе Марианске-Лазне (1954) — 3-е; София (1957) — 2—4-е места; межзонального турнира в Гётеборге (1955). 

Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Катовице (1949) — 1—2-е; Рига (1959) — 5—7-е; Варшава (1978) — 4—5-е места.

Гроссмейстер ИКЧФ.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Польши